Cronau ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:
 Cronau, bis 1929 Groß Cronau, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Kronowo (Barczewo), Dorf im Powiat Olstyzński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Cronau, historischer Name von Kronau, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Kronowo (Ryn), Dorf und Siedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Familienname:
 Curt Cronau (1870–19??), deutscher Verwaltungsjurist
 Günter Cronau (1931–2012), Stadtdirektor von Arnsberg
 Peter Cronau, australischer Journalist und TV-Produzent
 Rudolf Cronau (1855–1939), Journalist und Maler

Siehe auch:
 Kronau (Begriffsklärung)
 Gronau